Kistjakiwskyj (ukrainisch ) ist der Familienname von:

 Bohdan Kistjakowskyj (1869–1920), ukrainischer Rechtsphilosoph und Soziologe
 Ihor Kistjakiwskyj (1876–1940), ukrainischer Rechtsanwalt und Innenminister des Ukrainischen Staates
 Oleksandr Kistjakiwskyj (1833–1885), ukrainischer Kriminalist und Rechtswissenschaftler, Vater von Bohdan, Ihor und Wolodymyr Kistjakiwskyj
 Wolodymyr Kistjakiwskyj (1865–1952), ukrainischer Chemiker ()

Siehe auch:
 George Bogdan Kistiakowsky (1900–1982), ukrainisch-amerikanischer Chemiker